

Patronyme 

 Barthélémy Rosso, (?-1971), guitariste de jazz français () ;
 Julia Rosso (1993-), judokate et samboïste française ;
 Lionel Rosso, (1967-), journaliste sportif français ;
 Medardo Rosso (1858–1928), sculpteur italien ;
 Nini Rosso (1926-1994), acteur et un trompettiste italien ;
 Pablo Rosso (1961-), directeur de la photographie argentin ;
 Patrick Rosso (1969-), judoka français ;
 Rosso Fiorentino, (1494-1540), peintre italien ;
 Stefano Rosso (1979- ), chef d'entreprise italien ;
  (1948-2008), chanteur italien ;
 Valeria Rosso, (1981- ), volleyeuse italienne ;
 Valérie Rosso-Debord, femme politique française, députée de Meurthe-et-Moselle ;

Lieux 

 Rosso est une ville de Mauritanie, sur la rive droite du fleuve Sénégal, et parfois appelée Rosso-Mauritanie pour la distinguer de sa voisine sénégalaise,
 Rosso est une ville du Sénégal, fondée en 1854, sur la rive gauche du fleuve Sénégal, parfois appelée Rosso-Sénégal.

Titres 

 Rosso est un film finlandais réalisé par Mika Kaurismäki en 1985.
 Porco Rosso, film d'animation japonais réalisé en 1992 par Hayao Miyazaki.

Autre 
 , groupe de musique japonais.
  Rosso, une chaîne de restaurants en Finlande